En Pologne, Żurawieniec peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Żurawieniec, une localité de la gmina de Baranów, située dans le powiat de Kępno ;
 Żurawieniec, une localité de la gmina rurale de Babiak, située dans le powiat de Koło.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Żurawieniec, un village du powiat de Kutno ;
 Żurawieniec, un village du powiat de Pabianice.